Марс-ла-Тур () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. Относится к  кантону Шамбле-Бюссьер. Здесь в 1870 году произошла битва между Францией и Пруссией.

География 						
Марс-ла-Тур расположен в 22 км к западу от Меца и в 55 км к северо-западу от Нанси. Соседние коммуны: Тронвиль на юго-востоке, Пюксье на юге, Аннонвиль-Сюземон на западе, Виль-сюр-Ирон на северо-западе.

История 

В галло-романский период здесь находился римский каструм с вышкой, посвящённой Марсу, что и объясняет название поселения. Средневековый замок Мар-ла-Тур упоминался ещё в 1192 году, принадлежал графам де Фиккельмон.

В 16 августа 1870 года неподалёку от Марс-ла-Тур во время франко-прусской войны произошла битва между французскими и прусскими войсками, названная Битва при Марс-ла-Тур, после которой французские войска были вынуждены отступить к Мецу. 

В период 1871—1914 годов деревня была пограничной между Францией и Германской империей.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 968 человек.

Примечания

Ссылки 						
 Национальный институт статистики.
			

 

Коммуны департамента Мёрт и Мозель